The Cats – gruppo musicale rock olandese
 The Cats – gruppo musicale reggae britannico
 The Cats – album di Tommy Flanagan, John Coltrane, Kenny Burrell e Idrees Sulieman del 1959

Pagine correlate 
 Cats
 The Cat